Суперкубок ОАЕ з футболу 2009  — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 вересня 2009 року між чемпіоном ОАЕ клубом Аль-Аглі та володарем кубка Президента ОАЕ клубом Аль-Айн.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive

2009
ОАЕ
Вересень 2009
2009 в ОАЕ